centaury – w mitologii greckiej istoty o mieszanej budowie – pół ludzie, pół konie
 centaury – wspólna nazwa planetoid obiegających Słońce w obszarze, w którym poruszają się planety olbrzymy

Zobacz też 
 Centaur – strona ujednoznaczniająca
 centaurotrytony (ichtiocentaury) – w mitologii greckiej istoty o mieszanej budowie – pół ludzie, pół ryby, z jedną parą końskich nóg
 centaury-ryby (ichtiocentaury) – w mitologii greckiej istoty o mieszanej budowie – pół ludzie, pół ryby, z jedną parą końskich nóg
 centaurydy (centaury) – w mitologii greckiej samice centaurów